Biografies:
 Evaristo Fernández de San Miguel, noble, militar, polític i historiador asturià, duc de San Miguel
 Gregorio San Miguel Angulo, ciclista basc
 Toponímia:
 Espanya:
 San Miguel de Abona, municipi de l'illa de Tenerife, a les illes Canàries
 San Miguel de Aguayo, municipi de Cantàbria
 San Miguel de Bernuy, municipi de Segòvia, a Castella i Lleó
 San Miguel de Corneja, municipi d'Àvila, a Castella i Lleó
 San Miguel de Serrezuela, municipi d'Àvila, a Castella i Lleó
 San Miguel de Valero, municipi de Salamanca, a Castella i Lleó
 San Miguel de la Ribera, municipi de Zamora, a Castella i Lleó
 San Miguel del Arroyo, municipi de Valladolid, a Castella i Lleó
 San Miguel del Cinca, municipi aragonès situat d'Osca, a la comarca del Cinca Mitjà
 San Miguel del Pino, municipi de Valladolid, a Castella i Lleó
 San Miguel del Robledo, municipi de Salamanca, a Castella i Lleó
 San Miguel del Valle, municipi de Zamora, a Castella i Lleó
 Amèrica:
 San Miguel (Califòrnia), localitat estatunidenca de Califòrnia
 Illa San Miguel
 San Miguel (El Salvador), capital administrativa del departament de San Miguel, al Salvador
 San Miguel (Perú), districte de Perú
 San Miguel de Allende, ciutat de l'estat de Guanajuato, a Mèxic
 San Miguel de Tucumán, capital de Tucumán, a Argentina
 Departament de San Miguel, departament de la regió oriental del Salvador, des del 12 de juny de 1824
 Cervesa:
 San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, empresa cervesera amb seu social a Barcelona i actualment filial de Mahou-San Miguel
 San Miguel Corporation, multinacional d'alimentació filipina
 San Miguel Brewery, filial cervesera de la multinacional San Miguel Corporation